Saraj steht für:

 Sarai (Stadt), historische Stadt an der Wolga
 Opština Saraj, Stadtbezirk der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje
 Saraj (Bosilovo), Dorf in der nordmazedonischen Gemeinde Bosilovo

Siehe auch:
 Sarai (Begriffsklärungsseite)
 Saray (Begriffsklärungsseite)